Agir Réagir est le titre d'une œuvre musicale créée par l'association Juste pour eux, en faveur des sinistrés du tremblement de terre qui a secoué la région d'Al-Hoceima, au Maroc, le . Six cents personnes avaient trouvé la mort,  avaient perdu leur logement et  leur école.

La chanson a été composée par le québécois , produit par Johnny Cloutier pour l'association et distribué par Sony Music France. Les droits recueillis ont été reversés au Secours populaire français qui, en tant que maître d'œuvre, a organisé la construction de nouvelles salles de cours dans l'école Oued Eddahab, à Imzouren.

Cette action a été soutenue par la Fondation Mohammed V pour la solidarité.

Ont participé :
 Gad Elmaleh (Parrain),
 Élie Chouraqui,
 Amina,
 Cheb Khaled,
 Youssou N'Dour,
 Ishtar,
 Jean-Jacques Goldman,
 Sapho,
 Princess Erika,
 Sonia Lacen,
 Samira Said,
 Lââm,
 Daniel Lévi,
 Jérôme Collet,
 Faudel,
 Idrissa Diop,
 Moïse N'Tumba (ex-chanteur de Tribal Jam),
 Christophe Heraut,
 Yves Lecoq
 Cécile de France.

Notes et références

Liens externes 
 

Chanson de 2004
Association ou organisme ayant son siège au Maroc
Collectif musical à but humanitaire